Појам Сан Марино најчешће се употребљава за државу у јужној Европи. Остала значења:
 Сан Марино (град) ‒ главни град државе Сан Марино
 San Marino, Bologna
 San Marino, Forlì-Cesena
 San Marino, Roma
 San Marino, Terni
 San Marino, Vicenza
 Сан Марино (Калифорнија) ‒ град у Калифорнији
 Свети Марин ‒ оснивач државе Сан Марино